Crolla kan verwijzen naar:

Bregje Crolla is een Nederlandse atlete
Henri Crolla (1920-1960), Frans jazzgitarist 
Marc Crolla (1958-2014), drummer van o.a. de Nederlandse punkband Inside Nipples